Новаку Ђоковићу је ово била прва мастерс титула у Риму и укупно четврта АТП Мастерс титула, победивши Станисласа Вавринку у финалу са 2−1 у сетовима.

Бранилац титуле Рафаел Надал је испао у другом колу турнира и ово је било први пут да је Надал изгубио меч на шљаци у првом мечу турнира.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

 
Међународно првенство Италије у тенису 2008.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно